Hypocrites o The Hypocrites – film del 1915 diretto da Lois Weber
 The Hypocrites – film del 1923 diretto da Charles Giblyn